|}
Die Bahnstrecke Casarsa–Portogruaro ist eine italienische Nebenbahn in der Landschaft Friaul.

Die Strecke wird von RFI betrieben, ist eingleisig und nicht elektrifiziert.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1879 durch das Gesetz Nr. 5002 (Legge Baccarini) genehmigt und am 19. August 1888 eröffnet.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 66.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Friaul-Julisch Venetien